Karl Schmid peut désigner :
 Karl Schmid (aussi Karl Friedrich Schmid, 1830-1892), philologue classique autrichien, enseignant et auteur de manuels ;
 Karl Schmid (1907-1974), un philologue et germaniste suisse ;
 Karl Schmid (1914-1998), artiste suisse ;
  (1923-1993), médiéviste allemand ;
  (1825-1873), chanteur d'opéra autrichien ;
 , rameur suisse ;
 Karl Schmid (né en 1944), sculpteur allemand.